Andrea Pollack (Schwerin, República Democràtica Alemanya, 1961 – Berlin, 2019), nedadora alemanya 
 Eddie Pollack (1899 - 1955), saxofonista nord-americà de jazz
 Sydney Pollack (Lafayette, 1934 - Los Angeles, 2008), actor, director i productor de cinema estatunidenc